Католическое движение — форма организации религиозной деятельности в Католической Церкви, объединяющая главным образом мирян для более эффективного осуществления их апостольской миссии согласно их общей харизме.

Данный термин в Католической церкви определяется как религиозная группа с неформальной структурой. Члены Католического движения в большинстве случаев живут совместной, общинной жизнью. Как правило, Католическое движение основывает свою миссионерскую и апостольскую деятельность на харизме своего основателя. Данные религиозные движения в лоне Католической Церкви появляются как ответ верующих на негативные религиозно-общественные явления, например, секуляризацию, нравственную деградацию общества.

Католические движения систематизируются по целям и характеру, по составу участников, по духовной или общественной деятельности. Деятельность Католических движений находится под контролем церковных институтов, которые при необходимости противодействуют радикальным взглядам, которые могут возникать в таких неформальных организациях. С этой целью церковными властями издаются соборные, синодальные, папские и епископские наставления, которые регулируют деятельность Католических движений.
 
О необходимости участия верующих в миссии Церкви говорится в декрете об апостольстве мирян Apostolicam actuositatem II Ватиканского Собора, в апостольском обращении Evangelii nuntiandi римского папы Павла VI, в энциклике «Mater et Magistra» римского папы Иоанна XXIII, а также в апостольском обращении Christifideles laici римского папы Иоанна Павла II. Правовые нормы, касающиеся религиозной деятельности Католических движений, определены в Кодексе канонического права .

Известные католические движения 
 Неокатехуменальный путь, Неокатехуменат
 Рыцари Колумба
 Comunione e Liberazione («Общность и Освобождение»)
 Фоколяры
 Назаретанские семьи
 Шенштаттское движение
 Семья Мириам
 Легион Марии
 Католическое действие
 Дом Мадонны
 Марианское движение священников
 движение экуменических общин Тэзе
 движение Pax Romana
 Militia Immaculata («Воинство непорочной Девы»)
 община «Chemin Neuf» («Новый путь»)
 Движение Чистых Сердец

Источник 
 Католическая энциклопедия, М., 2002, т.1